Ла-Сальветат-сюр-Агу, Ла-Сальвета́т-сюр-Агу́, Ла-Сальветат-сюр-Аґу (фр. La Salvetat-sur-Agout) — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро.
 Фресс-сюр-Агу, Фресс-сюр-Агу́, Фресс-сюр-Аґу (фр. Fraisse-sur-Agout) — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро.
 Сен-Жорж-дез-Агу, Сен-Жорж-дез-Агу́, Сен-Жорж-дез-Аґу (фр. Saint-Georges-des-Agoûts) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта.
 В'єльмюр-сюр-Агу, В'єльмю́р-сюр-Агу́, В'єльмюр-сюр-Аґу (фр. Vielmur-sur-Agout) — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн.
 Агу, Агу́ (фр. Mont Agou) — гора в Західній Африці, на території Того.